Llanarth (Monmouthshire)